Die First Division 1975/76 war die 37. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 4. Oktober 1975 und endete am 2. Mai 1976.

Meister wurde Titelverteidiger Omonia Nikosia.

Modus 
15 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Drittplatzierte qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Absteiger gab es in dieser Saison nicht.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

1975
Fußballsaison 1975/76